Messier 33 – galaktyka
 M33 – granat obronny